Филипо́вич Іва́н

 Филипович Іван — львівський мідеритник і друкар 18 століття.
 Филипович Іван (1879—1943) — галицький кооперативний діяч.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок